Astrup est un nom de famille dano-norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Eivind Astrup (1871–1895), explorateur norvégien ;
 Gunnar Astrup (né en 1982), claviériste, membre du groupe Echt ;
 Hans Rasmus Astrup (1831–1898), homme politique norvégien ;
 Heidi Holme Astrup (née en 1972), handballeuse danoise ;
  (1864–1896), architecte norvégien ;
  (né en 1992), joueur de badminton danois ;
  (1760–1834), actrice danoise ;
 Nikolaï Astrup (1880–1928), peintre norvégien ;
  (1873–1949), architecte norvégien ;
  (1876–1940), architecte norvégien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien